Die Snookerweltmeisterschaft 1950 war ein Turnier, das, zum ersten Mal, im Tower Circus in Blackpool, England ausgetragen wurde.

Zum vierten Mal in Folge standen sich im Finale der Schotte Walter Donaldson und der Engländer Fred Davis gegenüber. Diesmal konnte sich Donaldson mit einem 51:46 Sieg seinen zweiten und letzten Weltmeistertitel sichern. Im direkten Vergleich zwischen beiden Spielern stand es damit 2:2. Nachdem in den Jahren zuvor im Finale 145 Frames gespielt wurden, hatte man diese hohe Anzahl (nur übertroffen bei der WM 1952 mit 146 Frames) auf 97 gesenkt.

Das höchste Break erzielte Davis mit 140 Punkten.

Erstmals  überhaupt in der Geschichte der Weltmeisterschaft nahm mit dem Südafrikaner Peter Mans ein Spieler vom afrikanischen Kontinent teil. Er schied beim Erstrundenspiel gegen den Kanadier George Chenier, ebenfalls ein WM-Novize, mit 34:37 aus. Es ist nicht bekannt, warum Chenier, im Gegensatz zu seinem Landsmann Conrad Stanbury (mehrfacher WM-Teilnehmer), die Qualifikation überspringen und gleich an der Hauptrunde teilnehmen durfte.

Der Waliser Bill Withers, der zum zweiten Mal nach 1937 teilnahm, schied in der Qualifikation gegen den inzwischen 63-jährigen zweifachen WM-Finalisten und zweifachen English Billiards Weltmeister Willie Smith klar mit 28:7 aus.

Hauptrunde

Qualifikation 

Anmerkungen
 *1 Herbert Holt schied krankheitsbedingt vorzeitig aus.

Einzelnachweise 

1950
Snookerveranstaltung 1950
Billardturnier in Blackpool